Závada má více významů:

 porucha resp. technická závada
 Závada (odbočka), železniční odbočka na trati Dětmarovice – Petrovice u Karviné
 Závada (zámek, okres Karviná), bývalý zámek ve vesnici Závada, části obce Petrovice u Karviné v okrese Karviná
 Závada, obec v okrese Opava
 Závada (Petrovice u Karviné), část obce Petrovice u Karviné v okrese Karviná
 Závada (okres Humenné), slovenská obec
 Závada (okres Topoľčany), slovenská obec
 Závada (okres Veľký Krtíš), slovenská obec
 Závada pod Čiernym vrchom, místní část slovenské obce Kšinná v okrese Bánovce nad Bebravou
 Závada (přítok Radiše), potok ve Strážovských vrších
 Paština Závada, slovenská obec v okrese Žilina

příjmení osob
 Barbora Závadová (* 1993), česká sportovkyně, plavkyně
 Bohuslav Závada (1890–1942), československý legionář, generál a odbojář popravený nacisty
 Irena Závadová (* 1970), česká lékařka, internistka a primářka
 Pál Závada (* 1954), maďarský spisovatel a sociolog
 Vilém Závada (1905–1970), český básník

film
 Závada Blair Witch, americká filmová komedie (orig. The Bogus Witch Project) z roku 2000

Podobné názvy 
 Závadka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení